Le patronyme flamand Watteeuw est porté par différents personnages:

Patronyme

Watteeuw
Fernand Watteeuw (1913-2003), photographe;
Filip Watteeuw (1962-), homme politique belge flamand;
Jules Watteeuw (dit le Broutteux) (1849-1947), poète d'expression picard.
 Rue Jules-Watteeuw, une rue de Tourcoing